Живя в материальном мире или Жизнь в материальном мире ()

 Живя в материальном мире — альбом Джорджа Харрисона.
 Живя в материальном мире — песня Джорджа Харрисона с одноимённого альбома.
 Джордж Харрисон: жизнь в материальном мире — документальный фильм Мартина Скорсезе о жизни и творчестве Джорджа Харрисона.